Die Qatar ExxonMobil Open 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 19. Februar 2022 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open, in Delray Beach die Delray Beach Open und in Marseille die Open 13 Provence ausgetragen. Während die Turniere in Delray Beach und Marseille, genau wie die Qatar ExxonMobil Open, zur Kategorie der ATP Tour 250 zählten, gehörte das Turnier in Rio de Janeiro zur höheren Kategorie ATP Tour 500.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Nikolos Bassilaschwili. Im Doppel gewannen Aslan Karazew und Andrei Rubljow die letzte Austragung.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.071.030 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.176.595 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 12. und 13. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Doha